Зонски турнир у шаху за зону ФИДЕ СССР, одржан је у Лавову од 4. до 28 априла 1978. год. Већ трећи пут како Појединачно првенство у шаху СССР, уједно није и зонски турнир.

Турнирска табела 

Average Elo: 2562 <=> Cat: 13 gm = 7.84 m = 5.04

Додатни меч

Референце 

Светски шампионат у шаху
Зонски турнир у шаху
Шаховски турнири
Шах у Совјетском Савезу
Шах у 1978.